Florencja ist der Name folgender Orte in Polen:
 Florencja (Bobrowo), Dorf in der Gmina Bobrowo, Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Florencja (Iłża), Dorf in der Gmina Iłża, Powiat Radomski, Woiwodschaft Masowien
 Florencja (Mochowo), Dorf in der Gmina Mochowo, Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien
 Florencja, früherer Name der Stadt Kleparz, heute ein Stadtteil von Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen